Никола́й Леви́цкий:
 Левицкий, Николай Алексеевич (1911—1982) — советский кинорежиссёр и сценарист документального кино. 
 Левицкий, Николай Арсеньевич (1887—1942) — советский военный историк, генерал-майор.
 Левицкий, Николай Леонардович (1892—1951) — румынский и французский оперный и эстрадный певец.
 Левицкий, Николай (Макаренко) (1914—1944) — украинский националист, майор УПА.
 Левицкий, Николай Феодосиевич (1819—1885) — российский педагог; автор ряда учебников и пособий.